Кубок Канады по кёрлингу 2003 () проводился в городе Камлупс (Британская Колумбия) c 8 по 12 января 2003 года как для мужских, так и для женских команд. Розыгрыш Кубка проводился впервые.

Победители турнира, кроме призовых сумм, получали автоматическую квалификацию для участия в следующем розыгрыше Кубка Канады в 2004, в очередном розыгрыше  2003 (в составе команды Северной Америки), а также в очередном Канадском олимпийском отборе по кёрлингу 2005.

В розыгрыше мужского и женского Кубков приняло участие 10 мужских и 10 женских команд.

Среди мужских команд победителями стала команда скипа Рэнди Фёрби.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Шерри Мидо.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды, разделённые на 2 группы по 5 команд, играют между собой по круговой системе в один круг. Две лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: команды, занявшие 1-е место в группах, проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). Команды, занявшие 2-е место в группах, играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Общее третье место занимает команда, проигравшая в полуфинале.

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Группа A

Группа B

  команды, выходящие в плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Группа A

Группа B

  команды, выходящие в плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 
 
 Мужской турнир - 2003 Canada Cup of Curling - CurlingZone
 Женский турнир - 2003 Canada Cup of Curling - CurlingZone
  («Кубок Канады 2003» см. на стр. 181—190)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2003
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2003

2003
Спорт в Канаде в 2003 году
Спортивные соревнования в Камлупсе
Январь 2003 года